Автроил:
 «Автроил» — захваченный у шведов в 1789 году гребной фрегат «Аф Тролле» («Af Trolle», поименован в честь Георга Германа (или Хенрика) из Тролле), получивший в Русском флоте наименование «Автроил»;
 «Автроил» — парусный фрегат Балтийского флота России постройки 1811 года;
 «Автроил» — парусный фрегат Балтийского флота России постройки 1819 года;
 «Автроил» — эскадренный миноносец типа «Новик».